Евгений Юрьевич Дыбский (род. , , Румыния) — современный . Живет и работает в Берлине. Живопись Дыбского построена на конструкции нелинейного визуального пространства и столкновении разнородных материалов. С 1985 года Дыбский работает сериями. С 1992 года дает им название «Translation of Time» («Трансляция времени») и последовательно нумерует их от I-й (1992-1993 г.г.) до на сегодняшний день XVII-й (2013-2022).

Биография 
Родился в Румынии, где в то время работали его родители. Вырос в городе Павловский Посад. В 1978 году закончил Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года затем факультет графики Московского художественного института имени В. И. Сурикова (1984). 

Несмотря на насаждаемый в позднесоветском художественном образовании канон реализма, рано пришел к нефигуративности. Еще будучи студентом, стал известен в московских художественных кругах благодаря участию в неподцензурных однодневных выставках, а также в XV-ой Московской молодежной выставке 1983 года. Был одним из инициаторов, организаторов и участников однодневной выставки в Московском Доме Художника на Кузнецком мосту, ставшей ключевым событием московской художественной жизни весны 1984 года. На выставке выставлялся вместе с художниками Львом Табенкиным, Максимом Кантором, Захаром Шерманом, Иваном Лубенниковым, Александром Щербининым.

С 1985 года тесно общался с кругом поэтов метареалистов и, в первую очередь, с Алексеем Парщиковым. Ранние нефигуративные работы Евгения Дыбского, основанные на крымских пейзажах, комментировались как «метаметафорические» или «метареалистические». Алексей Парщиков позже описывал специфику живописи Дыбского так:«Цветовые плоскости соединяются по принципу монтажа — их фактуры образуют сгущения, цвет кажется передвигающимся по разным уровням глубины: заныривает, просачивается, ползет, выходит на поверхность, скользит по ней, обрывается и переламывается на непредсказуемые производные. Высота ребра рамы такова, что картина выглядит как экспонат под стеклом. Это еще раз подчеркивает ее объектность, ведь стекло включается в прием репрезентации, фактически работает как прозрачный занавес, за которым открывается не абстракция, а непосредственная реальность пойманного и сохраненного вещественного образа.»В 1987 году началась интернациональная выставочная карьера Дыбского. Состоялись выставки в Galerie de France, Paris, Costakis Collection, Athen, Imatra Festival, Kaj Forsblom Galerie, Helsinki и др. В 1988 году работы Дыбского были проданы на первом советском аукционе Sotheby’s. В 1990 году по приглашению миланского галериста Джорджо Маркони Дыбский переехал в Италию и сотрудничал с его галереей. 

В 1995 году переехал в Кельн, где жил и работал до 2008 года. В эти годы работы становятся еще менее фигуративными, почти минималистическими и монохромными.

В 2006 году, после новой встречи с отреставрированными фресками Джотто в Капелле Скровеньи в Падуе, начал «Джотто Проект» («Translation of Time XVI. Giotto Project», 2007-2013). Сам художник так комментировал эту серию: «Нам свойственно наделять объекты нашей любви собственными фантазиями, в том числе и фантазиями формы. Я начал сублимировать моего падуанского Джотто на холстах в натуральную величину фресок. Конечно это «мой Джотто», с присущими моей живописи особенностями. Эти особенности возникли за длительные годы работы, и это последовательное развитие для меня самого. Но эти особенности моих работ формировались все эти годы и под влиянием особенностей Джоттовских.»В 2013 году Дыбский приступил к новому проекту «Translation of Time XVII / Tintoretto Included» и продолжает его вплоть до 2022 года. Эта серия является диалогом как с конкретными работами Якопо Тинторетто, так и с собственными chiaroscuro находками Дыбского в пейзаже, интерьере, фигуре, превращающими традиционные свет и тень в набор различных структур и материалов.

Евгений Дыбский является почетным членом Российской Академии Художеств. 

В 2003 году выставлялся в Третьяковской галерее, где были представлены работы разных лет из серий Translation of Time IV, VIII, IX и X («Translationы of Time»). Серия Translation of Time XII была показана в 2005 году в Московском музее современного искусства («Евгений Дыбский. Живопись 2004-2005»). Проект Дыбского Translation of Time XVI демонстрировался в Музее Людвига, Кобленц, Германия в 2009 году («Giotto Project / Work in Progress») и Московском музее современного искусства в 2013 году («Giotto Project»).

Избранные персональные выставки 

 1988  Evgeni Dybsky. Kaj Forsblom Gallery, Хельсинки
 1990  Evgeni Dybsky. Boibrino Gallery, Стокгольм
 1991  Evgeni Dybsky. Galerie Von Loeper, Гамбург, Германия
 1993  Evgeni Dybsky. Galleria Seno, Милан, Италия
 1994  Evgeni Dybsky. International Images Gallery, Питтсбург, США
 1996  Еvgeni Dybsky. Galleria Seno, Милан, Италия
 1998  Evgeni Dybsky. Galerie Rackey, Бад-Хонефф, Германия
 1999  Evgeni Dybsky. Stiftung Burg Kniphausen, Вильгельмсхафен, Германия
 2001  Evgeni Dybsky. Galleria Filisetti Arte Contemporanea, Крема, Италия
 2002  Evgeni Dybsky. Galerie Stracke, Кёльн, Германия
 2003  Евгений Дыбский. Живопись 1997-2002 Государственная Третьяковская галерея, Москва («Translations of Time»))
 2004  Evgeni Dybsky. Rheinisches Landesmuseum, Бонн, Германия
 2005  Evgeni Dybsky. Museum Synagoge Gröbzig, Грёбциг, Германия
 2005  Евгений Дыбский. Живопись 2004-2005. Московский музей современного искусства, Москва
 2006  Memories. Galerie Sandmann, Берлин
 2008  Евгений Дыбский, Игорь Вулох. Галерея RuArts, Москва
 2008  Evgeni Dybsky. Kunst aus Nordrhein-Westfallen, Ахен, Германия 
 2008  Evgeni Dybsky. Gallery Filisetti Arte Contemporanea, Караваджо, Италия 
 2008  Евгений Дыбский. Paperworks Gallery, Москва
 2009  Evgeni Dybsky. Museum Ludwig, Кобленц, Германия
 2009  Museum Synagoge Gröbzig, Грёбциг, Германия 
 2013  Giotto Project. Московский музей современного искусства, Москва

Избранные групповые выставки 

 1987 Costakis Collection, Афины
 1987 Galerie de France, Париж
 1988 Studio Marconi, Милан
 1988 Городу и миру. Центральный Дом художника, Москва
 1989 Transformation. Camden Art Center, Лондон
 1990 The Quest for Self-Expression. Columbus Museum of Art, Колумбус, США
 1990 5+1 Pintores de Moscovo. Fundacao de Serralves, Порто, Португалия
 1991 The Quest for Self-Expression. Weatherspoon Art Gallery, Arkansas Art Gallery, Low Art Museum, Арканзас, США
 1994 NO! – and the Conformists. Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Варшава и Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 1995 Oltre la grande soglia. Castello San Giorgio, Орцинуови, Италия
 1996 Kunsthalle Henri Nannen, Эмден, Германия
 2000 Inventario del Secolo. Villa San Carlo Borromeo, Сенаго, Италия
 2001 Абстракция в России. XX век. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 2004 Autobiografia di una galleria. Lo Studio Marconi 1965 / 1992. Fondazione Marconi, Милан,Италия
 2005 Коллаж в России. XX век, Государственный Русский музей (корпус Бенуа)
 2007 Invitation II. Borzo modern and contemporary art, Амстердам
 2008 Трансляция времени, RuArts Gallery, Москва
 2008 Suspended, Neues Kunstforum, Кельн

Работы находятся в собраниях 

 Государственный Эрмитаж
 The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, Нью-Брунсвик, США
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 Московский музей современного искусства, Москва
 Kunsthalle Stiftung Henri Nannen, Эмден, Германия
 Fondazione Marconi, Милан, Италия
 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Аахен, Германия
 Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Роверето, Италия
 Stella Art Foundation, Москва
 Музей истории и реконструкции Москвы, Москва
 Fondazione Biscozzi | Rimbaud, Лечче, Италия

Статьи о художнике 
 Парщиков, Алексей: О выставке Евгения Дыбского в боннском музее Рейнской земли // Вестник Европы, № 11, 2004
 Адашевская, Лия: Translation of Time XII // Диалог искусств. — 2006. — № 2. — с. 30-34
 Турчина, Ольга: GIOTTO PROJECT // Диалог искусств. — 2014. — № 1. — С. 32-33
 Левкин, Андрей: Коснуться там, где и когда надо коснуться

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт художника
 Произведение в Московском музее современного искусства
 Евгений Дыбский. Giotto Project. Выставка в Московском Музее Современного Искусства
 Евгений Дыбский в студенческие годы на архивных фотографиях Московского Академического художественного училища (бывшее Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года)
 Ольга Свиблова: «Чёрный квадрат», 1988
 Евгений Дыбский: «Дедушка говорил, что мы родственники Шагала»
 Поверх барьеров с Игорем Померанцевым: Художник Евгений Дыбский о проекте «Мой Джотто», 04 октября, 2013
 Дискуссия «Аукцион “Сотбис” в Москве. 30 лет спустя» в Музее современного искусства «Гараж», 29.01.2018